NPT kan syfta på:

NPT – en nyhetsbyrå som startade i Stockholm, se Näringslivets Presstjänst
NPT – amerikansk standard som omfattar koniska och raka gängor, se National Pipe Thread
 Non-Proliferation Treaty – ett fördrag som skrevs på i New York 1968, för att hindra spridningen av kärnvapen, se icke-spridningsavtalet